Дяглево — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Калужская область 
 Дяглево — деревня в Думиничском районе.
 Дяглево — деревня в Куйбышевском районе.

Ленинградская область 
 Дяглево — деревня в Волховском районе.

Смоленская область 
 Дяглево — деревня в Вяземском районе.